De nombreuses gares ferroviaires portent le nom de Saint-Martin :

Belgique 
 Gare de Bodeghem-Saint-Martin
 Gare de Dave-Saint-Martin

Canada 
 Gare de Saint-Martin

France 
 Gare de Saint-Martin-Bellevue
 Gare de Saint-Martin-d'Audouville
 Gare de Saint-Martin-d'Étampes
 Gare de Saint-Martin-d'Oney
 Gare de Saint-Martin-de-Crau
 Gare de Saint-Martin-de-la-Place
 Gare de Saint-Martin-du-Mont
 Gare de Saint-Martin-du-Touch
 Gare de Saint-Martin-du-Vivier
 Gare de Saint-Martin-le-Beau
 Gare de Saint-Martin-Lys
 Gare de Beauchery-Saint-Martin
 Gare de Belloy - Saint-Martin
 Gare de Caen-Saint-Martin
 Gare de Lamonzie-Saint-Martin
 Gare de Lincel - Saint-Martin
 Gare de Mont-Saint-Martin
 Gare d'Ossès - Saint-Martin-d'Arrossa
 Gare de Tournon-Saint-Martin

Italie 
 Gare de Pont-Saint-Martin

Saint-Martin